Robert Roy Macgregor
 Rob Roy – amerykański raper
 Rob Roy (powieść)
 Rob Roy (film)
 Rob Roy – wyspa w archipelagu Wysp Salomona